«В зоне особого внимания» — советский остросюжетный фильм режиссёра Андрея Малюкова 1977 года. Первая часть дилогии про учения советских десантников, продолженная фильмом «Ответный ход».

Сюжет 
В ходе военных учений штаб гвардейского парашютно-десантного полка «Южных» разрабатывает план наступательной операции. «Южные» имеют информацию о предполагаемом местонахождении замаскированного командного пункта (ЗКП) условного противника и планируют, условно уничтожив его, нарушить управление обороной «Северных», что значительно облегчит их наступление.

В тыл «Северных» забрасываются три диверсионно-разведывательные группы, которые должны устроить диверсии на объектах условного противника с целью отвлечь его внимание, а затем попытаться обнаружить ЗКП в течение двух суток, оставшихся до начала запланированной наступательной операции. Десантники выполняют задание в условиях, максимально приближённых к боевым. Противодиверсионные подразделения «Северных» под руководством майора Морошкина обезвреживают две группы «Южных», но командир третьей группы — лейтенант Тарасов — отказывается выполнять приказ штаба об атаке склада с горючим, разумно предполагая, что там их ожидает засада, и решает двигаться к военному городку ракетчиков. Это приводит к конфликту с прапорщиком Волентиром, которого молодой и неопытный Тарасов сменил на должности командира взвода. Тарасов отправляет Волентира с бойцом на атаку склада ГСМ, где они действительно едва не попадают в засаду.

Диверсанты успешно проводят отвлекающую операцию в городке ракетчиков, после чего, передохнув в домике лесника (родственника одного из бойцов), совершают марш-бросок к предполагаемому месту расположения ЗКП. По дороге они находят жертв нападения банды вооружённых преступников-рецидивистов, сбежавших из колонии усиленного режима — убитого мужчину и раненую женщину. Рискуя сорвать задание, Тарасов выходит по рации на милицейскую волну и сообщает о происшествии; группа продолжает движение, в то время как прапорщик Волентир остаётся с раненой до прибытия помощи. Дождавшись помощи, прапорщик возвращается к леснику, чтобы одолжить у него мотоцикл и догнать Тарасова. В доме лесника он застаёт беглых заключённых и обезвреживает их.

Тем временем «Северные» окружают группу Тарасова, но разведчикам удаётся пройти через болота к развалинам старой крепости, где они обнаруживают командный пункт, который, однако, оказывается бутафорским. По совету вновь присоединившегося к группе прапорщика Волентира Тарасов ведёт разведчиков вдоль тянущегося от КПП кабеля связи, который и приводит их к настоящему замаскированному командному пункту. Группа передаёт его координаты своему командованию, тем самым выполнив поставленную задачу. В указанное место высаживается десант, который захватывает и «уничтожает» ЗКП. Начинается наступление «Южных».

За двое суток Волентир и Тарасов на деле узнают настоящую цену друг друга: Тарасов видит в прапорщике преданного делу бойца, опытного разведчика и надёжного товарища, а Волентир признаёт за молодым лейтенантом талант командира и разведчика.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Андрей Малюков
 Автор сценария: Евгений Месяцев
 Оператор-постановщик: Игорь Богданов
 Художник-постановщик: Совет Агоян
 Композитор: Марк Минков
 Текст песни: Игорь Шаферан
 Вокал: Эдуард Лабковский («Песня десантников»)
 Монтаж: Мария Сергеева
 Директор: Виталий Богуславский

Награды 
 1977 — Главный приз за режиссуру (А. Малюков). Фестиваль молодых кинематографистов студии «Мосфильм»
 1978 — Главный приз фильму. Фестиваль молодых кинематографистов Москвы, посвящённый 60-летию комсомола
 1978 — Серебряная медаль имени Александра Довженко (награждены сценарист Е. Месяцев, режиссёр А. Малюков, оператор И. Богданов, актёры Б. Галкин и М. Волонтир)
 1980 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (те же, но без Б. Галкина)

Съёмки 
 По словам исполнителя главной роли, Бориса Галкина:

 Разведчики ВДВ в действительности не носят голубые береты на задании, но, по словам режиссёра фильма А. И. Малюкова, командующий ВДВ генерал В. Ф. Маргелов лично потребовал, чтобы именно эти головные уборы присутствовали в фильме:

 В фильме самолёты не имеют опознавательных знаков. В военно-транспортной авиации ВВС использовались Ил-76 в ливрее и с бортовыми номерами «Аэрофлота», но демонстрировать это было недопустимо; поэтому кадры с самолётами ретушировались вручную:

 Много отснятого материала не попало в фильм, в том числе по соображениям секретности. В дальнейшем эти плёнки были утилизированы, поэтому выход режиссёрской версии фильма принципиально невозможен.
 В конце фильма звучит «Песня десантников» («Лишь недавно учились вы…») (музыка М. Минкова/слова И. Шаферана), написанная ещё в 1970 году и исполненная Эдуардом Лабковским.
 В сцене, где прапорщик вступил в рукопашную с группой сбежавших уголовников, в кадре можно рассмотреть известного мастера единоборств Тадеуша Касьянова. Кроме этого, Касьянова отчётливо видно пробегающим по коридору в конце фильма, при захвате ЗКП.
 Эпизод, когда группу Тарасова окружают в болоте и через громкоговорители предлагают сдаться, практически дословно воспроизведён в телесериале «Диверсант». Отличие только в том, что в «Диверсанте» немцы крутят не песню А. Пугачёвой, а «Лили Марлен» в исполнении Лале Андерсен, а командира разведгруппы играет Галкин-младший.
 Герои фильма лейтенант Тарасов и прапорщик Валентир встречаются в компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.
 Актёр Михаил Чигарев в этом фильме играет гвардии старшего лейтенанта Кирикова, а в фильме «Ответный ход» − другого персонажа: начальника штаба гвардии подполковника Кочубу.
 После выхода фильма в прокат конкурс в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище вырос до 20 человек на место.
 Бóльшая часть фильма была снята в Литовской ССР: в учебном центре ВДВ в Гайжюнае и его окрестностях, в Казлу-Руде (ЗКП), в форте № IV в Каунасе («фальшивый» ЗКП), мост через реку Нявежис, расположенный на нынешней автомагистрали А1 «Вильнюс-Клайпеда» (именно на него высадилась группа лейтенанта Тарасова). Все авиационные сцены снимались на аэродроме Витебск-Северный. Сцены со сменой караула у знамени (в начале фильма) и допросов десантников майором Морошкиным были сняты в Лефортово в Москве..

Издания 
 На DVD: 2003 год — дистрибьютор: Крупный План, серия: Отечественное кино XX века, звук: Dolby Digital 2.0, формат изображения: WideScreen 16:9 (1.78:1), формат диска: DVD-5 (1 слой), Региональный код: 0 (All), язык: русский.
 На VHS: 1999 год — дистрибьютор: Крупный План, серия: Герои нашего времени, формат: PAL, язык: русский.

См. также 
 «Ответный ход» (1981)
 Красная стрела (КНДР, 1984) — имеет очень схожий сюжет

Примечание

Литература 

 Месяцев Евгений. Груз 300. — М.: Дрофа, 1994. — 352 с. — (Российский боевик). — ISBN 5-7107-0403-2, 5-87675-083-0.

Ссылки 

  на официальном канале «Мосфильма»
 Сведения о фильме на сайте kino-teatr.ru
 Песня «Лишь недавно учились мы…» на сайте YouTube

В зоне особого внимания (серия фильмов)
Фильмы СССР 1977 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Андрея Малюкова
Фильмы-боевики СССР
Воздушно-десантные войска СССР
Фильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы по сценариям Евгения Месяцева